Országh bezeichnet:

 eine Adelsfamilie die von den Gutkeled abstammt 

Országh ist der Familienname folgender Personen:

 Ádám Országh (* 1989), ungarischer Handballspieler
 Michael Országh (1410–1484), Palatin von Ungarn
 Pavol Országh Hviezdoslav (1849–1921), slowakischer Dichter
 Tivadar Országh (1901–1963), ungarischer Geiger, Komponist und Hochschullehrer
 Vladimír Országh (* 1977), slowakischer Eishockeyspieler